

Sigle 
 Theory of everything  – in lingua inglese è la Teoria del tutto
 Tonne of oil equivalent  – un'unità di misura dell'energia, in lingua italiana TEP (Tonnellata equivalente di petrolio)

Codici 
 TOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nefta di Tozeur / Susa (Tunisia)
 toe – codice ISO 639-3 della lingua tomedes

Mitologia 
 Toe – una delle Oceanine

Musica 
 Toe  – gruppo musicale giapponese